Заводской район — административный район в составе города Орла. Площадь района — 49,1 км², в нём насчитывается 215 улиц, проездов, переулков, 16 парков и скверов.

История 

19 сентября 1937 г. вышло постановление ВЦИК об образовании Орловской области с центром в городе Орле. Как приложение к постановлению произведено так же административное деление территории самого нового областного центра с образованием в пределах исторически сложившихся городских границ 3 административных районов: Советского, Железнодорожного и Заводского (по данным Государственного архива Орловской области внутригородские районы в Орле образованы 26 мая 1938 года).  В 1960 году Заводской район также как и другие районы города был упразднён, а в 1963 году восстановлен.

Заводской район получил своё название из-за тяготения большей части заводов и фабрик к южной части города. Заводской район берет своё начало от левого берега реки Оки и правого берега Орлика до южной окраины города в районе завода Химмаш. Однако, территорию района можно считать самым старым районом Орла. К нему относится территория первого Орла, где на стрелке слияния двух рек Оки и Орлика в 1566 году была заложена крепость для защиты южных рубежей Русского государства.

Население 
Заводской район является самым крупным по численности населения территориальным образованием Орловской области. Здесь проживает почти 105 тысяч человек.

Экономика 
Около 41,8 тысяч человек работают во всех отраслях экономики района. На территории района зарегистрировано около 2,5 тыс. хозяйствующих субъектов всех форм собственности, кроме того, около 5 тысяч индивидуальных предпринимателей. В Заводском районе действует 27 детских садов и 15 общеобразовательных школ. 59 % бюджета города дают предприятия Заводского района, среди них: ЗАО «Велор», ЗАО «Дормаш», ЗАО «Гамма», ОАО «Орелрастмасло». Кроме того, в Заводском районе трудятся 27 строительно-монтажных предприятий, 7 транспортных, 321 предприятие бытового обслуживания и сферы услуг, 569 предприятий стационарной торговой сети (магазины).

Архитектура 
В Заводском районе сохранилось множество зданий и построек, которые пережили революции, войны и испытание временем. К настоящему времени в районе сохранилось 5 храмов построенных не позже конца XIX века. Богоявленская церковь является самой старой каменной постройкой города Орла. Основание же её относится к середине XVII века. В советское время в ней располагался кукольный театр и со времени передачи её Орловской Епархии продолжается её восстановление. Восстановлена колокольня, утраченная ещё в 1900 году. На улице Нормандия — Неман находится Смоленский храм, который является кафедральным собором Орловской Епархии. Во время войны была утрачена колокольня, а после храм использовался под цеха орловского хлебозавода. Сейчас внешний облик храма восстановлен и теперь храм, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года виден практически из любой точки города.

В историческом центре города находилась Гостиная площадь — место торговли орловских купцов и ремесленников. Самая старая площадь города в нынешнем Заводском районе в 1920 году получила имя Карла Маркса. В 2002 году в связи с решением увековечить имя знаменитого земляка она была переименована в площадь Ермолова. На ней в 1795 году было построено здание народного училища, в 1808 преобразованное в мужскую гимназию. С середины XIX века здание не изменялось в архитектуре. В нёем находился юридический факультет Орловского Государственного Университета, а ныне — исторический факультет. Рядом с народным училищем в 1799 году было возведено здание городского магистрата. В конце XIX века в нём размещалась городская дума. Во время войны здание сильно пострадало. Купол был разрушен полностью. При реставрации оно несколько видоизменилось. В настоящее время в нём размещается театр юного зрителя «Свободное пространство». Напротив здания думы в конце XIX века был открыт Коммерческий банк. Красивое красное здание с шатрами и башнями напоминало в своей архитектуре старое здание московской городской думы на Красной площади. Во время оккупации в нём размещалась немецкая комендатура. Война не пощадила шатры, башни, и балкон здания. Главный шатер был восстановлен в начале 1980-х. В 1977 году оно включено в список архитектурных памятников области. В настоящее время в нём размещается орловский филиал Центрального банка РФ. Недалеко от Комсомольской площади на улице Комсомольской (бывших Кромских) стоит двухэтажный дом купца Серебряникова. Построенный в 1905 году дом дошел до нас в неизменном виде. В настоящее время в нём размещается управление по памятникам архитектуры орловщины.

Памятники 
На территории района имеются памятники и мемориальные доски в память об освобождении Орловщины от нацистских захватчиков. После войны на месте Кромской площади был разбит большой Комсомольский сквер и площадь переименована в Комсомольскую. В 1972 году в центре сквера был открыт памятник комсомольцам. На доске установленной на постаменте высечено: «Комсомольцам Орловщины, героически павшим за свободу и независимость нашей родины в 1941—1945». В районе «Ботаника» возле военной части и тогда ещё военного аэродрома в 1973 году была установлена металлическая стела с рвущимся в небо истребителем «МиГ-17». Памятник, сооружен по проекту архитектора О. С. Вернослова. Мемориал посвящён советским летчикам, героически сражавшимся в орловском небе.

Кроме памятников, посвящённых военной тематике имеются и памятники посвящённой литературным деятелям. Недалеко от сквера Ермолова расположен памятник писателю орловцу Н. С. Лескову, который запечатлен в окружении своих литературных героев. Памятник А. С. Пушкину был открыт в честь 200-летия со дня рождения поэта и установлен перед Польским корпусом Орловского государственного университета. Там же установлен памятник С. А. Есенину, который неоднократно приезжал в Орёл к своей первой семье, недалеко от того места где стоял их дом.

Культура 

В Заводском районе расположен один из старейших музеев России — Орловский краеведческий музей. Его собрания насчитывают тысячи фондов и экспонатов по истории Орловского края. В 1983 году был открыт отдельный отдел областного краеведческого музея, посвящённый тематике Великой Отечественной войны. Орловский Военно-исторический Музей разместился в старом здании-особняке, в котором во время войны находился штаб объединения Нормандия — Неман, на улице носящей тоже название. Его главный экспонат — диорама «Прорыв советских войск у деревни Измайлово»

В районе имеются 2 кинотеатра: «Современник» и «Октябрь». Оба кинотеатра проходили капитальный ремонт и являются современными широкоформатными кинотеатрами с несколькими кинозалами. «Октябрь» и «Современник» имеют залы для просмотров фильмов в формате 3D.

Примечания

Ссылки 
 Заводской район: историческое прошлое, трудовое настоящее и светлое будущее

Заводской
Районы, образованные в 1938 году
Появились в 1938 году в России